Materpiscis attenboroughi (лат., от  — мать,  — рыба) — вид пластинокожих рыб (Placodermi) длиной около 25 см, ископаемые остатки которой возрастом 375 миллионов лет были обнаружены в 2005 году (описаны в 2008) в формации Гого (округ Кимберли, Западная Австралия).

Ископаемая рыба была обнаружена профессором  (Музей Виктории) и учёными из Университета Западной Австралии Кейт Тинджастик, Гэйвином Янгом и Тимом Сенденом и названа в честь известного натуралиста Дэвида Аттенборо, который показал ихтиофауну Гого в своём документальном сериале Жизнь на Земле (1979).

Особенностью найденной окаменелости является наличие внутри рыбы развитого эмбриона и хорошо сохранившейся пуповины, что делает эту рыбу самым древним известным представителем живородящих и относит период появления процесса живорождения и копуляции на 200 миллионов лет ранее, чем считалось до этой находки.

См. также 
Другие рыбы девонского периода:
 Cladoselache
 Climatius
 Dunkleosteus
 Gogonasus
 Laccognathus
 Stethacanthus
 Tiktaalik

Литература

Ссылки 
 .
 Сайт музея Виктории, анимационное представление Materpiscis attenboroughi.
 ABC news: Aussie scientists find world’s oldest fossil mum.
 Newsru: Учёные нашли самую древнюю мать на Земле: ей 375 миллионов лет и она — предок современного человека.

Плакодермы
†
Рыбы девонского периода
Аттенборо, Дэвид